River Pool heißen folgende Flüsse:
*River Pool (River Gilpin), Nebenfluss des River Gilpin im nordwestlichen England
River Pool (River Ravensbourne), Fluss in London